Ультразвуковая диагностика (УЗД), ультразвуковая интроскопия:

 В медицине — см. Ультразвуковое исследование
 В технике — см. Ультразвуковая дефектоскопия

Интроскопия